Cichero ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Cichero (* 1977), venezolanischer Fußballspieler
 Federico Pablo Cichero (* 1983), argentinischer Skilangläufer
 Gabriel Cichero (* 1984), venezolanischer Fußballspieler